Tom Sloan ist der Name folgender Personen: 

* Tom Sloan (Fußballspieler, 1880) (Thomas Parker Sloan; 1880–??), schottischer Fußballspieler 
 Tom Sloan (Fußballspieler, 1898) (Thomas Milne Sloan; 1898–??), nordirischer Fußballspieler 
 Tom Sloan (Fußballspieler, 1959) (Thomas Sloan; * 1959), nordirischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Thomas Sloan